Cuauhtemoc of Cuauhtémoc kan verwijzen naar:
Cuauhtemoc (tlahtoani), de laatste hueyi tlahtoani van de Azteken
Cuauhtémoc (Chihuahua), een stad in de Mexicaanse staat Chihuahua
Cuauhtémoc (gemeente in Colima), een gemeente van de Mexicaanse staat Colima
Cuauhtémoc (Colima), een stadje in deze gemeente
Cuauhtémoc (gemeente in Mexico-Stad), een gemeente van Mexico-Stad
Cuauhtémoc (gemeente in Zacatecas)
Ciudad Cuauhtémoc (Chiapas), een stad in de Mexicaanse staat Chiapas
Ciudad Cuauhtémoc (Veracruz), een stad in de Mexicaanse staat Veracruz de Ignacio de la Llave
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, een Mexicaanse bierbrouwerij

Personen
Cuauhtémoc Cárdenas, een Mexicaanse politicus
Cuauhtémoc Blanco, een Mexicaanse voetballer

Jongensnaam